Eurelius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna-Karin Eurelius - författare
 Gunno Eurelius - lantmätare

Se även 
 Eurenius

Svenska efternamn